Invisible (canção de Ashlee Simpson)
Invisible (canção de Hunter Hayes)
Invisible (canção de U2)
Invisible (canção de Linkin Park)

Desambiguações de música